Monteverdi, olasz családnév
 Claudio Monteverdi (1567–1643) olasz barokk zeneszerző
Közlekedés
 Monteverdi, svájci autómárka
 Monteverdi, nemzetközi vasúti járat
Csillagászat
 Montevrdi-kráter, kráter a Merkúron